Фриц Рютър Лейбър-младши () е американски писател на фентъзи и научна фантастика.

Завършва Чикагския университет, след което сменя много различни професии. Най-голям успех постига като актьор. Професионално с литература започва да се занимава през 1956 г. Като писател Фриц Лейбър постига огромни успехи. През своята писателска кариера той е отличен с осем награди Хюго и с четири награди Небюла.

Умира на 5 септември 1992 г.

Библиография

Поредица Change War 
 The Big Time
 The Mind Spider and Other Stories
 The Changewar

Поредица Фафрд и Сивия Мишелов (Fafhrd and the Gray Mouser) 
 Swords and Deviltry (Мечове и черна магия, ИК Орфия 2005 г.) – сборник
 Swords Against Death (Мечове срещу смъртта, Издателство Изток-запад 2018 г.) – сборник
 Swords in the Mist – сборник
 Swords Against Wizardry – сборник
 The Swords of Lankhmar – роман
 Swords and Ice Magic – сборник
 The Knight and Knave of Swords – сборник

Романи 
 A Spectre is Haunting Texas
 Conjure Wife
 Destiny Times Three
 Gather, Darkness!
 Our Lady of Darkness
 Rime Isle
 The Dealings of Daniel Kesserich
 The Green Millenium
 The Silver Eggheads
 The Wanderer
 You're All Alone

Повести и разкази

Вижте също 
 Златен век на научната фантастика

Източници 

  Биография и библиография във „Fantasticfiction“
  Биография и библиография в „Goodreads“

Външни препратки 
 
 

Американски фентъзи писатели
Американски писатели фантасти
Носители на световна награда за фентъзи
Носители на награда „Небюла“
Носители на награда Хюго
Починали в Сан Франциско
Родени в Чикаго